Чеверноженко Олеся Василівна — заслужена учителька України.
 Чеверноженко Тарас Анатолійович (* 1962) — заслужений артист України.

Примітки